En Pologne, Mikulice désigne :

 Mikulice, une localité dans la voïvodie des Basses-Carpates,
 Mikulice, une localité dans la voïvodie de Grande-Pologne.